Trutgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Trutgrund, Kaskö, Österbotten, 
 Trutgrund, Euraåminne, Satakunta, 
 Trutgrund, Korpo, Åboland, 
 Trutgrund, Nagu, Åboland, 
 Trutgrund, Raseborg, Nyland,

Se även
Trutgrundet
Trutgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar